Гойя:

Прізвище
 Гойя — національна кінопремія Іспанії.
 Гойя Франсиско-Хосе — відомий іспанський живописець, гравер, художник XVIII століття.
 Гойя Френсіс (Francis Goya) — відомий бельгійський композитор та гітарист.

Інше
 Гойя — німецький транспорт, торпедований радянської субмариною 17 квітня 1945 року. Загибель «Гойї» — одна з найбільших катастроф на морі.

Див. також
 Гоя
 6592 Гоя — астероїд.